Mendon ist die Bezeichnung mehrerer Orte

In Frankreich
 Locoal-Mendon

in den Vereinigten Staaten:
 Mendon (Illinois)
 Mendon (Massachusetts)
 Mendon (Michigan)
 Mendon (Missouri)
 Mendon (New York)
 Mendon (Ohio)
 Mendon (Pennsylvania)
 Mendon (Utah)
 Mendon (Vermont)
 Mendon Center (New York)

Siehe auch:
 Mendon Township
 Menden (Begriffsklärung)